Dicranoctetes brachyelytrifoliella är en fjärilsart som beskrevs av James Brackenridge Clemens 1864. Dicranoctetes brachyelytrifoliella ingår i släktet Dicranoctetes och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
brachyelytrifoliella